Johannes Pätzold ist der Name folgender Personen:

 Johannes Pätzold (Altertumsforscher), deutscher Altertumsforscher (20. Jahrhundert)
 Johannes Pätzold (Physiker) (1907–1980), deutscher Physiker, Pionier der Ultraschalltechnik